Mihailo Kr. Đorđević, srpski ministar
Mihailo Đorđević (sudac), sudac na Beogradskom procesu